El Masters de París 2013, conegut oficialment com a BNP Paribas Masters 2013, és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a la categoria Masters 1000. La 39a edició del torneig es va celebrar entre el 28 d'octubre i el 3 de novembre de 2013 al Palais Omnisports de Paris-Bercy de París, França.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el sisè títol de l'any i 16è títol de categoria Masters de la seva carrera. També fou el seu segon títol a París després de l'aconseguit el 2009. Els germans Bob i Mike Bryan van guanyar el seu onzè títol de l'any i cinquè de categoria Masters. Amb el seu tercer títol a París (2005, 2007) van ampliar encara més el seu domini en el circuit de dobles.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013